Ожидание (Таривердиев) — советская опера.
 Ожидание (Шёнберг) — канадская опера.